Монок:
 Монок (Венгрия) — населённый пункт в венгерском медье Боршод-Абауй-Земплен
 Большой Монок — река в России, приток Абакана
 Большой Монок — село в Бейском районе Хакасии
 Малый Монок — аал в Бейском районе Хакасии
 Малый Монок — река в Хакасии